Akona Ndungane, né le  à Umtala (Transkei), est un joueur de rugby à XV sud-africain qui joue avec l'équipe d'Afrique du Sud depuis 2006 et dans le Super 14 avec les Bulls. 
Odwa Ndungane, né le  à Umtata (Afrique du Sud), est un joueur de rugby à XV sud-africain qui joue avec les Sharks dans le Super 14.